Bojiště (district de Havlíčkův Brod)
 Bojište, village de Bosnie-Herzégovine

Homonymie de localités